Metwally ist der Familienname folgender Personen:

 Ibrahim Metwally Hegazy, ägyptischer Anwalt und Menschenrechtsaktivist
 Mariam Metwally (* 1996), ägyptische Squashspielerin
 Omar Metwally (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler